DJT est un sigle signifiant:
 dose journalière tolérable, synonyme de dose journalière admissible ;
 , un indice boursier ;
 Dynamic Jet Travel, une société suisse de transport aérien.
 Donald J. Trump